Panola County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Panola County, Mississippi 
 Panola County, Texas